Kobylinski oder Kobyliński ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kobylinski (1964–2017), DDR-Bürgerrechtler und Journalist
 Edward Kobyliński (1908–1992), polnischer Ruderer
 Hanna Kobylinski (1907–1999), dänische Historikerin
 Jewgeni Stepanowitsch Kobylinski (1875–1927), russischer Offizier
 Krzysztof Kobyliński (* 1952), polnischer Jazzmusiker
 Paweł Kobyliński (* 1982), polnischer Politiker

Siehe auch:
 Kobylański